House kan syfta på:

 House (musikstil) – en genre inom populärmusiken, en form av elektronisk dansmusik
 House (dansstil) – en dansstil inom streetdans som utvecklades under 1980-talet
 House (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2004–2012
 House – en amerikansk skräck-/komedifilm från 1986 med svensk titel Titta vi spökar
 House of Deréon – ett modemärke för prêt-à-porter
 Thomas "House" Conklin – en rollfigur i filmserien Polisskolan
 House (sjö) –  en sjö i Antarktis
 House (musikalbum) - en skiva från 2022 av indiebandet Shout Out Louds